Pilar pode ser:

 Pilar, elemento arquitetônico

Brasil
Municípios
 Pilar (Alagoas)
 Pilar (Paraíba)
 Pilar de Goiás
 Pilar do Sul
 Morro do Pilar

Distritos e bairros
 Pilar (Patos de Minas)
 Pilar (Belo Horizonte)
 Pilar (Duque de Caxias)
 Pilar (Salvador)

Portugal
 Pilar da Bretanha

Outros países
 Pilar (Paraguai)
 Pilar (Buenos Aires)
 Pilar (município), nas Filipinas
 El Pilar, bairro de Madri

Diversos
 Pilar Produtos Alimentícios, empresa pernambucana
 Pilar Homem de Melo, cantora portuguesa.

Desambiguações de topônimos